Schizotricha är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av George James Allman 1883. Enligt Catalogue of Life ingår Schizotricha i familjen Halopterididae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Plumularidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Schizotricha